Osmund är en typ av råämnen av järn, halvrunda och kluvna på mitten. I vidare bemärkelse används osmundjärn ibland även om allt ämnesjärn framställt i blästerugnar, varför dessa ibland kallas osmundsugnar, men även om en färskningmetod, så kallat osmundsmide. Osmundjärnet utträngdes på 1600-talet av stångjärnet, delvis genom statliga påbud för att förbättra kvaliteten på exportjärnet.

Arkeologiska undersökningar har visat att de halvrunda osmundsämnena troligen inte dominerat i äldre tid, utan att man i stället använt spadformiga, stavformiga och ringformade ämnesjärn. Att osmundarna i äldre engelska källor på 1280-talet indelas i garbar, har Karin Calissendorf som att osmundsjärnet tidigare bestått av en knippa ringformiga ämnesjärn, där varje ring utgjort en garb.

Som exportvara blev osmunden också en måttenhet för järn. Det skulle gå 24 osmundar på ett lispund.

Se även 
 Kråknäsjärnet

Noter

Källor 
 Stefan Söderlind, "Ordet 'osmund'" i: Individ och historia. Studier tillägnade Hans Gillingstam 22 februari 1990." Stockholm 1990.
 Svensk uppslagsbok, Malmö 1932.

Externa länkar 
 

Industrihistoria
Järnbruk
Smide